Потоп  се може односити на:

 Мит о потопу, библијски потоп
 Потоп (ТВ филм) из 1969.
 Потоп (историја Пољске), пољско-шведски рат (1655–1660)
 Потоп (роман) Хенрика Сјенкјевича
 Потоп (рат)